James Matthew Barrie schreef drie werken waarin Peter Pan voorkwam:
 The Little White Bird (1902) 
 Peter Pan, or The Boy Who Would Not Grow Up, een toneelstuk dat voor het eerst werd opgevoerd op 27 december 1904 en voor het eerst gepubliceerd werd in 1928
 Peter and Wendy (1911), later hernoemd naar Peter Pan, een roman voor kinderen, gebaseerd op het toneelstuk
Personage
 Peter Pan (personage), het belangrijkste personage uit verschillende verhalen en films
Films
Peter Pan (1924), stomme film van Herbert Brenon
Peter Pan (1953), tekenfilm van The Walt Disney Company
Peter Pan (1976), televisiemusical met Danny Kaye
Hook (1991), speelfilm van Steven Spielberg
Terug naar Nooitgedachtland (2002), tekenfilm (vervolg op de film uit 1953)
Peter Pan (2003), speelfilm 
Finding Neverland (2004), speelfilm over het leven van James Barrie
Televisieserie
Peter Pan (2012), Frans-Indiaas-Duitse animatieserie
Overige
 Peter Pan (computerspel), een computerspel van het genre avonturenspel of strategiespel
 Peter Pan (stripreeks), een strip van Régis Loisel naar het verhaal van J.M. Barrie
 Peter Pan (Bellewaerde), een rupsbaan in Bellewaerde
 Peter Pan: Het echte verhaal, een Nederlandse musicaluitvoering
 Peter Pan: The Never Ending Story, een arenavoorstelling
 Syndroom van Peter Pan, een informele term uit de psychologie
 Peter Pan Speedrock, een rockband uit Eindhoven
 Noah (band), een Indonesische rockband die vroeger Peterpan heette